Ајрон има више значења:
 Округ Ајрон (Јута)
 Округ Ајрон (Висконсин)
 Округ Ајрон (Мисури)
 Округ Ајрон (Мичиген)